Bob Kerslake, baron Kerslake (1955-), haut fonctionnaire britannique.
 David Kerslake (1966-), footballeur puis entraîneur anglais.
 Donald Kerslake (1980-), joueur de rugby à XV samoan.
 Kevin Kerslake, réalisateur américain.
 Lee Kerslake (1947-2020), batteur britannique.